Carl Allen kan henvise til flere personer:
 Carl Allen (født 1961) er en amerikansk jazztrommeslager
 Carl Ferdinand Allen (1811–1871),var en dansk historiker.